Пордо́и — горный перевал Доломитовых Альп, расположен между горным массивом Селла (наивысшая точка — Боэ) на севере и горой Мармолада на юге.

География 

Находится между населённым пунктом Арабба в коммуне Ливиналлонго-дель-Коль-ди-Лана провинции Беллуно области Венеция и коммуной Канацеи в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Горнолыжный спорт 
Перевал Пордои является частью горнолыжного курорта Доломиты Суперски.

Велоспорт 
Перевал Пордои является вторым из семи горных перевалов в Доломитовых Альпах, которые пересекают гонщиков на ежегодной однодневной велогонке Maratona dles Dolomites.

Детали подъёма 
На перевал ведёт два маршрута. Первый из начинается Канацеи протяжённостью 13 км со средним градиентом 6% и максимальным 10%. Второй — из Арабба протяжённостью 9,4 км со средним градиентом 6,8%.

Джиро д'Италия 
С 1940 года перевал Пордои неоднократно присутствует на Джиро д'Италия в основном как промежуточная гора этапа, но также принимал и основной финиш этапа. Кроме того он вошёл в историю Джиро как одно из мест розыгрыша созданной в 1965 году премии Cima Coppi — наивысшей точки Джиро. На перевале установлен монумент в честь Фаусто Коппи.

* — основной финиш этапа.

Панорама

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Перевалы в Альпах
Велосипедные подъёмы в Италии